City of Singapore (schip, 1923), Brits stoomvrachtschip
City Council of Singapore, de raad van bestuur van Singapore, werd afgeschaft bij de afscheiding van Singapore van Maleisië in 1965